cesarz – suwerenny monarcha
 Cesarz – reportaż Ryszarda Kapuścińskiego
 Cesarz – karta tarota
 Cesarz – film amerykański z 2012 roku, w reżyserii Petera Webbera
 Cesarz: Narodziny Państwa Środka – strategiczna gra komputerowa